Chicken Little – racconto popolare moralistico
 Questione di psicologia (Chicken Little) – cortometraggio animato del 1943 prodotto dalla Walt Disney Productions
 Chicken Little - Amici per le penne (Chicken Little) – film d'animazione del 2005 diretto da Mark Dindal e facente parte della serie dei Classici Disney